Дугін (Дуґін, ) — російське прізвище.

Персоналії 
 Дугін Єгор Ігорович (1990) — російський хокеїст.
 Дугін Олександр Гелійович (1962) — російський публіцист фашистського, українофобського напрямку.
 Дугін Петро Іванович (1913—1968) — український кобзар.